{{Infobox Compétition sportive
 | titre             = Primeira Divisão 1972-1973
 | sport             = Football
 | nombre d'éditions = 
 | lieu              = 
 | date              = 1972-1973
 | participants      = 16 équipes
 | statut des joueurs = Professionnel
 | hiérarchie         = 
 | hiérarchie-        = 
 | meilleur buteur    =  Eusébio (40)
 | promu début       = União Coimbra CD Montijo
 | tenant            = Benfica
 | vainqueur         = Benfica ()
 | deuxième          = CF Belenenses
 | troisième         = Vitória Setubal
 | relégué fin        = Atlético PortugalUnião CoimbraUnião Tomar
 | site web           = [http]
 | précédent lien        = Championnat du Portugal de football D1 1971-1972
 | précédent texte        = Primeira Divisão 1971-1972
 | suivant lien           = Championnat du Portugal de football D1 1973-1974
 | suivant texte          = Primeira Divisão 1973-1974
}}

Le Championnat du Portugal de football 1972-1973''' est la  de la compétition qui voit la consécration de Benfica.

Clubs participants

Compétition

Classement 

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

|}

 Les vainqueurs des deux groupes de D2, l'Académica de Coimbra et le SC Olhanense, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes des groupes se disputent la montée, avec le  et  de la première division, et c'est l'Oriental qui remporte ce barrage et le CD Montijo qui se maintient dans l'élite portugaise.

Leader journée par journée

Évolution du classement

Résultats

Les champions du Portugal

Statistiques

Classement des buteurs 
Cette saison voit Eusébio finir en tête des buteurs portugais, pour la , ainsi qu'au niveau européen pour la seconde fois.

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal